Kemény Lajos (1799–1879) honvédhadnagy, Déva főparancsnoka
Kemény Lajos (1856–1929) evangélikus lelkész
Kemény Lajos (1859–1927) levéltáros
Kemény Lajos (1864–1948) publicista, történész
Kemény Lajos (1873–?) színész
Kemény Lajos (1882–?) textilvegyész, gyáros, az óbudai izraelita hitközség elnöke
Kemény Lajos (1883–1953) evangélikus esperes
Kemény Lajos (1932–1985) római katolikus főpap, teológiai tanár, a szegedi Hittudományi Főiskola rektora
Kemény Lajos (?– ) a Nyíregyházi Főiskola Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszékének nyugalmazott főiskolai docense
Kemény Lajos (1959– ) orvos, bőr- és nemibeteggyógyász, immunológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese